Urruty est un nom basque dont l'origine étymologique est le mot urruti qui signifie « loin ».

Patronymes 
 Frédéric Urruty (1968-), joueur de rugby à XV évoluant au poste de demi de mêlée ;
 Jean Hiriart-Urruty (1895-1915), académicien, chroniqueur et directeur de l’hebdomadaire Herria ;
Jean-Baptiste Hiriart-Urruty, mathématicien ;
 Jean Urruty (1912-2002), joueur français de pelote basque ;
 Jean Urruty (1904-1983), un écrivain mauricien ;
 Maxime Urruty (1993-), coureur cycliste français.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de patronyme